Dyrwany – wieś na Litwie w rejonie ignalińskim,w starostwie Kozaczyzna.

Dyrwany – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Dyrwany – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.